James Yorke ist der Name folgender Personen:

* James Yorke (Heraldiker), englischer Heraldiker und Autor 
 James Yorke (Bischof) (1730–1808), britischer Geistlicher, Bischof von Ely 
 James Yorke (Physiker) (James Alan Yorke; * 1941), US-amerikanischer Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer
 James Yorke (Eiskunstläufer) (auch Jim Yorke; 1962–2008), US-amerikanischer Eistänzer